Die Weltcupsaison 2015/16 der Nordischen Kombination begann am 5. Dezember 2015 in Lillehammer und endete am 6. März 2016 in Schonach.

Sieger des Gesamtweltcups wurde wie in den drei Jahren zuvor der Deutsche Eric Frenzel. Die Nationenwertung gewann Deutschland ebenfalls zum vierten Mal in Serie.

Im vorläufigen Kalender wurden durch die FIS die Weltcups in Almaty und Tschaikowski gestrichen, so dass trotz anderer Planungen aus dem Jahre 2013 erstmals seit langem der gesamte Weltcup in Europa stattfindet. Außerdem gestrichen wurden Harrachov und Falun, stattdessen fanden Klingenthal, Kuopio und Ruka Aufnahme in den Weltcupkalender.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Grand Prix der Nordischen Kombination 2015
 Continental Cup der Nordischen Kombination 2015/16
 Liste der Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination

Weblinks

Einzelnachweise 

Weltcup der Nordischen Kombination
Nordische Kombiantion